Ломико́вський — українське прізвище.

Персоналії 
 Василь Ломиковський (1778 чи 1777—1845) — історик, етнограф, лісівник і агроном. Нащадок Івана Ломиковського.
 Іван Ломиковський (1646—1714) — український державний діяч, член урядів Івана Мазепи та Пилипа Орлика.
 Партеній Ломиковський ( 1729) — український церковний діяч, православний, а з 1700 року — греко-католицький ієромонах, ігумен Підгорецького монастиря.

Див. також 
 Ломиковські
 Сергій Ломіковський

Українські прізвища